Виктор Ушаков:
 Ушаков, Виктор Данилович (род. 1930) — учёный-востоковед, лингвист, фразеолог, арабист, доктор филологических наук.
 Ушаков, Виктор Георгиевич (1914—1956) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ушаков, Виктор Николаевич — советский и российский учёный, профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой теоретических основ радиотехники, руководитель Научно-исследовательского института радиотехники и телекоммуникаций.